Чемпионат Южной и Центральной Америки по гандболу — соревнования для национальных гандбольных сборных, проводимые под эгидой Конфедерации гандбола Южной и Центральной Америки (SCAHC).
 
Соревнования проводятся с 2020 года для мужских национальных сборных и с 2018 — для женских. Турниры включают однокруговые турниры, по результатам которых определяется итоговая расстановка ест.

Периодичность проведения соревнований — один раз в два года по чётным годам (у мужчин и женщин).

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов (мужчины)
 Архив результатов (женщины)